

Toponyme

Toponyme en Espagne 
 Palos de la Frontera, commune espagnole, le lieu de départ de l'expédition de Christophe Colomb

Toponyme aux États-Unis

Toponyme en Californie 
 Dos Palos 
 Palos Verdes Estates
 Rancho Palos Verdes

Toponyme en Illinois (États-Unis) 
 Palos Hills
 Palos Heights

 Palos Park, village

Histoire 
Du plus récent au plus ancien 
 1938 Bataille du cap de Palos, bataille navale durant la guerre civile espagnole
 1815 Bataille de Cap Palos, bataille navale durant la guerre opposant les États-Unis et les régences de l'Empire ottoman (voir Seconde guerre barbaresque)
 1811 Bataille de Tres Palos, action militaire de la Guerre d'indépendance du Mexique

Autres 
 Palos (comics) - personnage fictif des comics philippin créé par Virgilio at Nestor Redondo, prémier apparaît en 1961.

Voir aussi 
 Palo